Dette er en liste over ryttere og hold i Vuelta a España 2017

Noter

Eksterne henvisninger 
 http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2017/us/starters.html
 http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2017/us/withdrawals.html

Vuelta a España